El término Tupungato puede referirse a:

 El volcán Tupungato, un estratovolcán ubicado en la cordillera de los Andes, en la frontera de Argentina y Chile;
 el río Tupungato, curso de agua del noroeste de la provincia de Mendoza;
 el río Tupungato, curso de agua de la provincia de Cordillera;
 el departamento Tupungato, división administrativa de la Provincia de Mendoza, Argentina;
 la Ciudad de Tupungato, en Argentina;
 el parque provincial Tupungato, en Argentina.

Toponimia quechua